Benoît Thévenet (né en 1972), journaliste français ;
 Bernard Thévenet (né en 1948), coureur cycliste français ;
 Cécile Thévenet (née en 1872), cantatrice belge ;
 Claudine Thévenet (1774-1837), religieuse française, fondatrice de la congrégation de Jésus-Marie ;
 François Thévenet (1845-1910), homme politique français ;
 Françoise Thévenet-Hénault (XVIII), artiste-peintre sur porcelaine française, active à Sèvres de 1741 à 1746 et de 1757 à 1760 ;
 Gilles Thévenet (né en 1946), agronome français ;
 Geneviève Louise Thévenet-Bouillat, artiste-peintre sur porcelaine française, active à Sèvres de 1777 à 1798 ;
 Jacques Thévenet (1891-1989), dessinateur, graveur et peintre français ;
 Jean-Baptiste Thévenet (1800-1867), peintre miniaturiste français ;
 Jean-Marc Thévenet, scénariste français de bande dessinée ;
 Jean-Pierre Thévenet (parfois crédité Pierre Thevenet) (XX), chef décorateur français (L'Eau vive, Les Naufrageurs et Tintin et le Mystère de La Toison d'or) ;
 Louis Thévenet (XVIII), peintre sur porcelaine français, actif à Sèvres de 1773 à 1774 ;
 Louis Thévenet (1874-1930), dessinateur, peintre et graveur belge ;
 Louis Jean Thévenet père (XVIII), peintre sur porcelaine à Sèvres de 1741 à 1778 ;
 Louis Marie Joseph Thévenet (1773-1846), général de brigade français ;
 Louis Michel Auguste Thévenet (1764-1848), général français ;
 Marcel Thévenet (1915-1990), haltérophile français ;
 Marie Thévenet-Levé (XVIII), artiste-peintre sur porcelaine française, active à Sèvres en 1777 ;
 Maurice Thévenet, professeur au Conservatoire national des arts et métiers et à l'ESSEC ;
 Pierre Thévenet (1870-1937), dessinateur et peintre belge ;
 Pierre-Louis Thévenet (XX), chef décorateur et directeur artistique français ;
 René Thévenet (1926-1998), producteur français ;
Rosalie Magnon, épouse Thévenet (1841-1922), photographe française ;
 Virginie Thévenet (née en 1955), actrice française.

Voir aussi
 
Patronyme français